Strijkkwartet nr. 9 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 9 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 9 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 9 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 9 (Villa-Lobos)